Бишофсхайм () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Грос-Герау. Население составляет 12 659 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 9,03 км². Официальный код — 06 4 33 002.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена